Вератек () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Агапія.
 Вератек () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Салча.